Ciechan (postać)
 Browar Ciechan